Słobódka bezeichnet(e) Ortschaften in Polen:
 Słobódka (Krynki), Ortsteil von Nietupa (Krynki) der Gmina Krynki, Woiwodschaft Podlachien
 Słobódka (Szypliszki), Dorf der Gmina Szypliszki, Woiwodschaft Podlachien

 Słobódka ist der polnische Name von Slabodka (weißruss. Слабодка), Dorf und Gemeindesitz in der ehemaligen Woiwodschaft Wilna